Магнар Сольберг (норв. Magnar Solberg, нар. 4 лютого 1937, Сокнедаль) — норвезький біатлоніст, триразовий призер Олімпійських ігор.
 Ерна Сольберг, Ерна Солберг (англ. Erna Solberg) — прем'єр-міністр Норвегії .